Close to Home (televisieserie); een Amerikaanse misdaad- en dramaserie
Close to Home (film 2001); een Amerikaanse film uit 2001
Close to Home (film 2005); een Israëlische film uit 2005